Rozgrywki 1952/1953 były 50. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 10. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił León.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1951/1952:

 La Piedad

 Veracruz

W sezonie 1952/1953 występowało 12 drużyn – z drugiej ligi awansowało La Piedad, natomiast po ostatnim sezonie spadło Veracruz.

Mistrzem Meksyku został zespół Tampico-Madero FC, który skompletował 34 punkty. Królem strzelców został Kostarykanin Julio Quiñones z 14 bramkami w 22 meczach (0.64 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1952/1953

TAMPICO 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1952/1953
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej